SMB3 steht für:

 Server Message Block Version 3, ein Computernetzprotokoll 
 Super Mario Bros. 3, ein Videospiel

SMB3